Eerste klasse (1963/1964) była 61. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna Standard Liège. Nowym mistrzem Belgii został zespół RSC Anderlecht.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

1963 w piłce nożnej
1964 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii